Алексе́й Ники́форов:
 Никифоров, Алексей Леонидович (род. 1937) — советский, российский дипломат.
 Никифоров, Алексей Михайлович (1956—2006) — советский, российский радиолог, член-корреспондент РАМН.
 Никифоров, Алексей Фёдорович (1915—1977) — Герой Советского Союза.